Příjmení Bernays může nosit více osob:

 Paul Bernays
 Edward Louis Bernays